Shoemaker ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Shoemaker (1891–1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Bill Shoemaker (1931–2003), US-amerikanischer Jockey
 Carolyn Shoemaker (1929–2021), US-amerikanische Astronomin
 Charles Frederick Shoemaker (1841–1913), US-amerikanischer Offizier
 Craig Shoemaker (* 1958), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 David Shoemaker (* 1968), US-amerikanischer Schriftsteller
 Eugene Shoemaker (1928–1997), US-amerikanischer Geologe und Astronom
 Francis Shoemaker (1889–1958), US-amerikanischer Politiker
 Jarrod Shoemaker (* 1982), US-amerikanischer Triathlet
 Jenna Shoemaker (* 1984), US-amerikanische Triathletin, siehe  Jenna Parker
 Lazarus Denison Shoemaker (1819–1893), US-amerikanischer Politiker
 Myrl Shoemaker (1913–1985), US-amerikanischer Politiker
 Robert Alan Shoemaker (* 1928), kanadischer Pilzkundler
 Robert M. Shoemaker (1924–2017), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Sydney Shoemaker (1931–2022), US-amerikanischer Philosoph

Shoemaker bezeichnet außerdem:
 Shoemaker (Film), kanadisches Filmdrama aus dem Jahre 1996
 Shoemaker (Mondkrater), benannt nach Eugene M. Shoemaker 
 (2074) Shoemaker, einen nach Eugene M. Shoemaker benannten Asteroiden des inneren Hauptgürtels
 Shoemaker-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Shoemaker Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Shoemaker Point, Landspitze von Bird Island, Südatlantik
 Shoemaker Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Komet Shoemaker-Levy 9
 Schoemaker
 Schomaker
 Schomacker